Kalenborn (bij Altenahr), een plaats in het Duitse district Ahrweiler, Rijnland-Palts
Kalenborn (bij Kaisersesch), een plaats in het Duitse district Cochem-Zell, Rijnland-Palts
Kalenborn-Scheuern, een plaats in het Duitse district Daun, Rijnland-Palts